Gašpar ist der Familienname folgender Personen:

 Tibor Gašpar (* 1962), slowakischer Polizeipräsident
 Tido J. Gašpar (1893–1972), slowakischer Schriftsteller